Жембровський Денис Вікторович (1981—2015) — підполковник (посмертно) Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Жембровський Сергій Іванович (1967—2016) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.